Alouette puede referirse a:

 Alouette, una canción popular franco-canadiense.
 Alouette 1, un satélite artificial canadiense.
 Alouette 2, otro satélite artificial canadiense.
 Aérospatiale Alouette III, un helicóptero de fabricación francesa.

Enlaces externos